Karlov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Karlov, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Karlov, Ortsteil von Bohušov, Okres Bruntál

Karlov, Ortsteil von Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Okres Jablonec nad Nisou
Karlov, Ortsteil von Kutná Hora, Okres Kutná Hora
Karlov, Ortsteil von Paseka, Okres Olomouc; siehe Karlov (Paseka)
Karlov, Ortsteil von Smetanova Lhota, Okres Písek
Karlov, Ortsteil von Spálené Poříčí, Okres Plzeň-jih
Karlov, Ortsteil von Stará Paka, Okres Jičín
Karlov, Stadtviertel der Prager Neustadt; siehe Karlshof (Prag)
Karlov, Ansiedlung von Roztoky u Křivoklátu, Okres Rakovník
 Karlov, Wüstung in der Gemeinde Bílá Voda, Okres Jeseník; siehe Karlov (Bílá Voda)
 Karlov pod Pradědem, Ortsteil von Malá Morávka, Okres Bruntál
 Karlov t. Doubrava, Ortsteil von Vidice u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
 Karlov-Nepomuk, Ortsteil von Dražíč, Okres Písek
 Karlov pod Ještědem (Liberec XXXV), Ortsteil von Liberec, Okres Liberec

 Moravský Karlov, Ortsteil von Červená Voda, Okres Ústí nad Orlicí
 Velký Karlov, Gemeinde im Okres Znojmo

Siehe auch:
 Karlow
 Karloff